Mönning ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Mönning (* 1977), deutsche Schauspielerin, Produzentin und Filmkomponistin
 Rolf-Dieter Mönning (* 1948), deutscher Rechtsanwalt